Атайнш:

 Атайнш — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Вила-Верде
 Атайнш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Гимарайнш